Warrensville ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Warrensville (North Carolina)
 Warrensville (Ohio)
 Warrensville (Pennsylvania)
 Warrensville Heights (Ohio)